Ви́ктор Никола́евич Аге́ев () — Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета.

Биография 
В 1981 году окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «электрификация сельского хозяйства».

В 2005 году окончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «государственное управление», получил квалификацию магистра государственного управления.

Трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в 1981 году инженером-электриком совхоза им. Гагарина в Харьковской области. С 1983 года по 1984 год работал инженером Экспериментального тепличного комбината «Симферопольский», г. Симферополь.

С 1985 года по 1987 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. После окончания службы 5 лет работал энергетиком Производственного объединения «Крымнерудпром».

С 1992 года по 2000 год работал на различных должностях в фирме «Консоль». Следующие два года занимал должность генерального директора ООО «Консоль ЛТД».

С декабря 2002 года по май 2006 года был заместителем Председателя правления Корпорации «Укрросбуд».

В 2002 году был избран депутатом Верховного Совета АРК по мажоритарному округу. В этом же году Виктор Николаевич получил звание Заслуженного строителя Автономной Республики Крым. Через четыре года, в 2006 году, вновь стал депутатом Верховного Совета АРК.

С мая 2006 года был председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу. В 2007 году Виктор Николаевич получил звание Заслуженного строителя Украины.

11 ноября 2010 года Виктор Николаевич Агеев торжественно вступил в должность симферопольского городского головы.

29 сентября 2014 года избран главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателем симферопольского городского совета

Семья 
Женат, имеет четырёх детей. Супруга Наталья является дочерью Валерия Ермака, который руководил Симферополем на протяжении шестнадцати лет (1990—2006).

Награды 
 Заслуженный строитель Автономной Республики Крым (2002).
 Заслуженный строитель Украины (2007).
 Медаль «За доблестный труд» (Республика Крым, 29 октября 2015 года) — за весомый вклад в укрепление единства, социально-экономическое и культурное развитие Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с Днём народного единства
 Орден святого благоверного Киевского князя Ярослава Мудрого (2019)
 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 2019)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Симферопольского городского совета
 Онлайн-конференция: Мэр Симферополя Виктор АГЕЕВ: «Через несколько лет гости Крыма не узнают Симферополь!» // Комсомольская правда, 29.04.2011

Выпускники вузов Харькова
Главы Симферополя
Члены Партии регионов Украины
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Заслуженные строители Автономной Республики Крым